

Classificações

Finais

Semi-finais

Desempenho total e absoluto de todos os países participantes, à data

Sucessos e fracassos dos países

Vitórias e derrotas 
(Stand: 2008)

Vitórias 
 7: 
 5: ,  e 
 4:  e 
 3:

Vitórias aos primeiros anos 
 Primeiro ano:  (1956) e  (2007)
 Segundo ano:  (1957) e  (2004)

Melhores lugares 
 Com 42 Participações:  (6. 1996)
 Com 26 Participações:  (5. 1982, 1997 e 2004)
 Com 21 Participações:  (2. 1999)
 Com 21 Participações:  (2. 2002 e 2005)

Classificação por país 
Esta tabela mostra o lugar em que país ficou mais frequentemente. Por exemplo, o primeiro lugar foi da Irlanda sete vezes, o segundo lugar foi o mais ocupado pelo Reino Unido, etc.

(Stand: 2008)

 Último Lugar
 10 vezes: 
 9 vezes: 
 8 vezes: 
 7 vezes:

Reino Unido 
 Lugares na Final entre 1959 e 2003

 Dados específicos
 1967, 1969, 1976, 1981 e 1997: Vencedor
 2002 3., 26. 2003.

França 
 Posições na Final da França entre 1957 e 2005

 Dados específicos
 Entre 1974 e 1982 não participou.
 1958, 1960, 1962, 1969 e 1977: Vencedora
 1966: 16.
 1998: 24.

Alemanha 
 Posições na Final da Alemanha entre 1957 e 2005

 Dados específicos
 1982: Vencedora (Nicole, „Ein bißchen Frieden")
 1995: 23. (e último) Lugar (Stone & Stone)
 1996: Não foi autorizada a participar.
 2005: 24. (e último) Lugar (Gracia)
 2008: 23. (e antepenúltimo, com os mesmos pontos que o últimi) Lugar (No Angels)

Irlanda 
 Posições na Final da Alemanha entre 1965 e 2005

 Dados específicos
 1970, 1980, 1987, 1992, 1993, 1994 und 1996: Vencedora
 Não participou: 1983 e 2002
 2004: 23. Lugar
 2005: Pela primeira vez último lugar
 2008: Não passou da Semi-Final

Todos os países 

¹Na Semi-Final

Quem pontua quem? 
No Festival Eurovisão, há sempre países que dão mais pontuação a uns do que outros. Desde a década de 1990 em especial, com muitos blocos de "vizinhos" eleitorais que pontuam outros países, pequenos, que à partida não eram muito eleitos. A estrutura destes blocos leva à ideia de que têm um pouco mais de probabilidade de serem futuros vencedores do concurso de que outros. Surgiram os seguintes blocos:

 Bélgica – Holanda
 Espanha – Andorra
 Eslovénia – Croácia – Bósnia e Herzegovina - Sérvia , Albânia – Macedónia – Grécia com foco na Croácia, Macedónia e Sérvia e Grécia com os parceiros Albânia, Roménia, Bulgária e Chipre
 Escandinávia, Islândia e oEstados Bálticos com foco na Suécia dentro dos países escandinavos
 Polónia, Rússia, com Ucrânia e outros antigos estados da União Soviética

Além disso, nos últimos anos ficou demonstrado que as comunidades emigrantes como a Turquia (Bélgica, França, Alemanha, Países Baixos, Reino Unido) e de outros países muçulmanos (Albânia, Azerbaijão, Bósnia-Herzegovina), deram  uma pontuação elevada ficou.

Die folgende Tabelle zeigt eine Auswertung der von den einzelnen Länder in den bisherigen Contests vergebenen Punkte. Sie ist so angeordnet, dass Länder mit auffälligerem Wahlverhalten weiter oben stehen als solche mit einem weniger auffälligem. Innerhalb der Zeilen werden dann die Länder entsprechend ihrem Anteil an den insgesamt möglichen zu vergebenden Punkte des Punktegeber-Landes nach rechts abgetragen.
Der Inhalt der einzelnen Zellen:

Der jeweilige Farbhintergrund der Zellen greift nochmals den Anteil der vergebenen an den insgesamt möglichen Punkten in Prozent auf:

Votação em bloco 
Dados de 1975 a 2006
 Resumo do esquema
1.  2.  3.  4.  5.  6.  7.  8.  9.  10. 
11.  12.  13.  14.  15.  16.  17.  18.  19.  20. 
21.  22.  23.  24.  25.  26.  27.  28.  29.  30. 
31.  32.  33.  34.  35.  36.  37.  38.  39.  40. 
41.  42.  43.  44.  45. </small>

 Daten

Listas sobre o Festival Eurovisão da Canção